Alain Gandy (1924-2015), officier et écrivain
 Alain Gandy (1947-), comédien français
 David Gandy (1980-), mannequin anglais
 Ellen Gandy (1991-), nageuse australienne d'origine britannique
 Helen Gandy (1897-1988), fonctionnaire américaine, secrétaire du F.B.I.
 Robin Gandy (1909-1995), mathématicien et logicien britannique.
 Mark Watson-Gandy (né en 1967), barrister britannique.